Căbești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Căbești (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor

 Căbești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Căbești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara